Motowilow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Iwanowitsch Motowilow (1882–1963), russischer Bildhauer
 Raphael Motowilow (* 1947), leitender Metropolit der Orthodoxen Kirche Russlands